Łagiewniki ist der Name folgender Orte und Ortsteile in Polen:
 Łagiewniki (deutsch Heidersdorf) im Powiat Dzierżoniowski, s. Łagiewniki
 Łagiewniki in der Woiwodschaft Großpolen, s. Łagiewniki (Pobiedziska)
 Łagiewniki (deutsch Elvershagen) in der Woiwodschaft Westpommern, s. Łagiewniki (Resko)
 Łagiewniki, Stadtteil von Beuthen, s. Łagiewniki (Bytom)
 Łagiewniki, Stadtteil von Krakau, s. Łagiewniki (Krakau)
 daher auch Kurzbezeichnung für das Sanktuarium der Barmherzigkeit Gottes